Born to Be Alive — песня французского певца Патрика Эрнандеса. Она стала хитом во всём мире и достигла второго места в американском диско-чарте. Первоначально задумывалась как хард-роковая песня.

Успех 
«Born to Be Alive» достиг первого места во Франции и стал одним из самых успешных синглов в этой стране.

Также песня получила статус «золотой» в США.

После этого короткого успеха Эрнандес оставил музыкальный бизнес и в последующие годы периодически появлялся на телевидении.

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Оригинальная версия

Born to be alive (re-mix '88)

Позиция в чартах на конец года

Сертификации

Кавер-версии 
Первая кавер-версия, исполненная Риком Саммером, вышла в 1979, в том же году, что и оригинал. Также свою кавер-версию на «Born to Be Alive» записала испанская поп-панк группа , но поменяла текст, заменив его повторением фразы «Me voy a Benidorm» так же, как и ,  и . Также кавер песни использовался в играх серии Pump It Up, в фильме «» и в рекламе духов «Fuel for Life» компании Diesel. В интернете приобрели популярность видео, где на записи митингов и выступлений Адольфа Гитлера накладывалась песня «Born to Be Alive». Бельгийский исполнитель  записал кавер-адаптацию для фильма «Свинья Мадонны» . Песня также используется в начале фильма  (2000).

Born to Be Alive 

В 1979 году, через год после выпуска сингла, вышел одноимённый студийный альбом Born to Be Alive. Трек-лист выглядел следующим образом:

Сторона А
 «Born to Be Alive»
 «You Turn Me On»
 «It Comes So Easy»

Сторона Б
 «Disco Queen»
 «Show Me the Way You Kiss»
 «I Give You Rendezvous»

Примечания 

Песни 1978 года
Синглы 1978 года
Песни 1988 года
Альбомы 1979 года
Дебютные альбомы 1979 года
Синглы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Песни на английском языке
Песни Франции
Композиции в стиле диско
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Бельгии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Канады
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM